Спідвей (від  швидкість та  дорога)

Може означати:
 Дорога для руху з великою швидкістю; автострада.
 Доріжка для мотоциклетних змагань.

 Спідвей — вид мотоциклетного спорту.

 Спідвей (фільм) — фільм 1968 р.
 Спідвей (гурт) — Шотландський музичний гурт
 Спідвей (місто) — місто в Штаті Індіана.

Див. також 
 Швидкість (значення)